Laverda est le nom de deux sociétés italiennes très réputées dans leur domaine respectif :
 Laverda, est un constructeur de machines agricoles, notamment de moissonneuses batteuses, créé en 1873, par Pietro Laverda ;
 Laverda, est un constructeur de motos italien, basé près de Vicence en Italie. La société est issue de la première.